Marcus Cocceius Nerva (często spolszczane na Marek Kokcejusz Nerwa) – nazwisko noszone przez czterech rzymskich mężów stanu:
 Marcus Cocceius Nerva – pradziad cesarza rzymskiego, konsul w roku 36 p.n.e.;
 Marcus Cocceius Nerva – dziad cesarza, dworzanin cesarza Tyberiusza i ceniony jurysta rzymski;
 Marcus Cocceius Nerva – consul suffectus w roku 40 n.e., ojciec cesarza;
 Marcus Cocceius Nerva – najlepiej znany rzymianin tego imienia, cesarz w latach 96–98.